Гали́на Я́ковлевна Шамра́й (в замужестве — Рудько, Ильина) (5 октября 1931, Ташкент, Узбекская ССР, СССР — 12 февраля 2022, Москва)  — советская гимнастка, чемпион Олимпийских игр 1952 года. Заслуженный мастер спорта СССР (1954). Супруга известного советского футболиста Анатолия Ильина, олимпийского чемпиона 1956 года.

Умерла 12 февраля 2022 года. Прах захоронен в колумбарии на Химкинском кладбище.

Примечания

Ссылки 
 Шамрай 

Гимнасты СССР
Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы летних Олимпийских игр 1952 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1952 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1952 года
Чемпионы мира по спортивной гимнастике
Похороненные на Химкинском кладбище